Il singolare del Betty Barclay Cup 2001 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2001.

Martina Hingis era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Venus Williams ha battuto in finale 6–3, 6–0  Meghann Shaughnessy.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Venus Williams (campionessa)
  Amanda Coetzer (semifinali)
  Conchita Martínez (secondo turno)
  Arantxa Sánchez-Vicario (quarti di finale)

 Magdalena Maleeva (secondo turno) 
 Justine Henin (quarti di finale) 
 Meghann Shaughnessy (finale) 
 Magüi Serna (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Betty Barclay Cup 2001